Xakhtiorski (districte autònom de Txukotka), localitat de Txukotka, a Rússia
 Xakhtiorski (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia